Evita Perón – politica argentina, moglie di Juan Domingo Perón
Evita – musical scritto da Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, liberamente ispirato alla vita di Evita Perón
Evita – film tratto dal musical diretto da Alan Parker
Evita – colonna sonora dell'omonimo film
Evita (Evita Peron) – miniserie televisiva del 1981, diretta da Marvin J. Chomsky e interpretata da Faye Dunaway e James Farentino
Evita – diminutivo spagnolo del nome Eva
1569 Evita – asteroide scoperto nel 1948